Вашутин — русская фамилия.

Известные носители 
 Вашутин, Иван Иванович (генерал-майор) — Георгиевский кавалер.
 Вашутин, Иван Иванович (штабс-капитан) — член свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части.

См. также 
 Вашутино